Toul steht für:
 Toul, Stadt im Département Meurthe-et-Moselle, Region Grand Est, Frankreich
 Arrondissement Toul, Verwaltungseinheit im Département Meurthe-et-Moselle, Region Grand Est, Frankreich
 Bistum Toul, ehemaliges Bistum in Lothringen
 Grafschaft Toul, im Jahr 930 vom Bischof von Toul geschaffene Grafschaft
 Kanton Toul, Wahlkreis im Arrondissement Toul, Département Meurthe-et-Moselle, Region Grand Est, Frankreich
 Kanton Toul-Nord, Wahlkreis im Arrondissement Toul, Département Meurthe-et-Moselle, Region Grand Est, Frankreich
 Kanton Toul-Sud, Wahlkreis im Arrondissement Toul, Département Meurthe-et-Moselle, Region Grand Est, Frankreich

Toul ist der Name folgender Personen:
 Amon von Toul (vor 375–um 423), Einsiedler und Bischof von Toul
 Gauzlin von Toul (vor 922–962), Bischof von Toul
 Gerhard I. von Toul (935–994), Bischof von Toul